John Graham puede hacer referencia a las siguientes personas:

John Graham, médico y botánico inglés.
John Graham, I vizconde de Dundee, noble escocés del siglo XVII.

Graduados honorarios de la Universidad Yale